Toto je seznam měst v Namibii. 

Zdaleka největší aglomerací v Namibii je Windhoek, kde 1. ledna 2006 žilo 287 790 obyvatel, což představuje asi 14% obyvatelstva celé země.

V následující tabulce jsou uvedena města nad 2 000 obyvatel, výsledky sčítání obyvatelstva z 21. října 1991 a 27. srpna 2001, odhady počtu obyvatel k 1. lednu 2006 a oblasti, do nichž města náleží. Počet obyvatel se vztahuje na vlastní město bez předměstí. Města jsou seřazena podle velikosti.

Reference

Související články 
 Seznamy měst podle zemí

Externí odkazy 
 
 National Planning Commission
 World Gazetteer - počty obyvatel namibijských měst v současnosti
 City Population - počty obyvatel namibijských měst v historii

 
Namibie
města